Die Toray Pan Pacific Open 2015 war ein Damentennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 21. bis 27. September 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2015 fand vom 19. bis 21. September statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Kōtō